Osoby o tym nazwisku:
 John Byng – brytyjski admirał
 Julian Byng – brytyjski wojskowy i polityk

Miejscowości:
 Byng – miejscowość w Stanach Zjednoczonych